Anabel Medina Garrigues och Virginia Ruano Pascual var regerande mästare, men förlorade i semifinal mot Iveta Benesova och Barbora Zahlavova Strycova.

Iveta Benesova och Barbora Zahlavova Strycova vann finalen med 7–5, 6–4, mot Petra Cetkovska och Lucie Safarova.

Seedning

Lottning

Externa länkar
Lottning

Nordea Nordic Light Open 2008